Bangeran (Dawar Blandong)
 Bangeran (Dukun)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing